De 2. Liga is het tweede niveau in het Oostenrijkse voetbalsysteem, na de Bundesliga. Het is de laagste divisie waar betaald voetbal gespeeld wordt, maar er spelen ook voetbalclubs op amateurbasis in de competitie. De competitie heet officieel HPYBET 2. Liga, naar de hoofdsponsor HPYBET. Tot 2018 stond de divisie als Erste Liga bekend.

Geschiedenis 
De Erste Liga ging van start in 1974/75 nog onder de naam Nationalliga en stond onder toezicht van de Oostenrijkse voetbalbond. Voorheen werd de tweede klasse nog georganiseerd door de deelstaten via de Regionalliga Ost, Mitte en West. Vanaf 1974 werd de competitie ernstig hervormd, de zeventien clubs uit de hoogste klasse werden ingedeeld in een eerste klasse met tien clubs en een tweede klasse met tien clubs. Dit om het niveau van de hoogste klasse op te krikken. 

Tot 2005/06 speelden er tien clubs in de tweede klasse die vier keer tegen elkaar speelden in een seizoen. Vanaf 2006 zouden er twaalf clubs in de tweede klasse uitkomen die heen en terug tegen elkaar spelen in de herfst en na de winterstop nog één heenronde spelen, zodat ze elkaar drie keer treffen in één seizoen. De kampioen promoveerde naar de hoogste klasse en de drie laatsten degradeerden naar de Regionalliga. De kampioenen van de Regionalliga promoveerden rechtstreeks naar de tweede klasse op voorwaarde dat ze een licentie kunnen voorleggen. Als een club geen licentie kreeg, bleef de nummer tien ook behouden voor de Erste Liga.

Na vier seizoenen keerde men echter terug naar een competitie met tien clubs. Van 2010 tot en met 2014 degradeerde daarbij de nummer laatst van de competitie direct naar de Regionalliga, terwijl de nummer negen promotie-degradatiewedstrijden moest spelen tegen een van de winnaars van de Regionaliga. Na het seizoen 2014 degradeerde alleen de nummer laatst nog, de eindronde voor het behoud viel daarmee weg.

Huidig competitieformat
Vanaf het seizoen 2018/2019 werd er opnieuw een ander competitieformat ingevoerd. Vanaf dat seizoen spelen er zestien clubs in de nieuw geheten 2. Liga. De kampioen promoveert naar de Bundesliga (die vanaf 2018/2019 ook uit twaalf clubs zal bestaan), terwijl de drie laagst geëindigde ploegen degraderen naar de Regionalliga. Alle kampioenen van de drie Regionalliga's promoveren direct naar de 2. Liga.  Dit was een van de belangrijkste voorwaarden voor clubs uit de Regionalliga, omdat er vanaf het seizoen 2010/2011 geen rechtstreekse promotie kon plaatsvinden vanuit het derde niveau door de competitieformule met slechts tien clubs. In de nieuwe competitie is er ook ruimte voor maximaal drie beloftenploegen van clubs uit de Bundesliga.

Naamsveranderingen
De naam van de tweede klasse is echter al verschillende keren veranderd. Van 1976 tot 1998 sprak men van de "2. Division der Bundesliga", van 1999 tot 2002 van de "Erste Division" en vanaf 2002 van de Erste Liga. De Erste Liga had om sponsorredenen ook de namen Red Zac Erste Liga, ADEG Erste Liga, Heute für Morgen Erste Liga en Sky Go Erste Liga.

Door de competitiehervorming van het seizoen 2018/2019 werd de naam Erste Liga omgedoopt in 2. Liga. Om sponsorredenen wordt de competitie ook aangeduid met HPYBET 2. Liga.

Kampioenen

Eeuwige ranglijst  
 De clubs die vetgedrukt zijn spelen in het seizoen 2022/23 in de 2. Liga.

Oostenrijkse voetbalcompetitie